O Ballarat Red Devils é um clube semi-profissional de futebol com sede em Ballarat, Austrália. A equipe compete na National Premier Leagues.

História 
O clube foi fundado em 1968.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Austrália
Clubes de futebol fundados em 1968